Ненся-Яха:

 Ненся-Яха (приток Арка-Нямсай-Яхи) — река в РФ, протекает в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО.
 Ненся-Яха (приток Пура) — река в Российской Федерации, протекает в Ямало-Ненецком АО. 
 Ненся-Яха (приток Седэ-Яхи) — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО.